Фаунтин ():

 Фаунтин — город в округе Филмор, штат Миннесота, США.
 Фаунтин — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США.
 Фаунтин — административно-территориальный округ в штате Индиана, США.
 Фаунтин, Майк (род. 1972) — канадский хоккеист, вратарь.

См. также 
 Фаунтин-Лейк
 Фаунтин-Прери
 Фаунтин-Хилл